Джеймс Уильям "Билл" Джордж Ройкрофт (; ) — австралийский спортсмен-конник, чемпион летних Олимпийских игр 1960 в командном первенстве в троеборье.

Участвовал в пяти Олимпийских играх: в Риме (1960), Риме (1964), Мехико (1968), Мюнхене (1972) и Монреале (1976). Чемпион Игр в Риме-1960 в командном первенстве в троеборье. Несмотря на тяжелую травму (перелом ключицы и сотрясение мозга) он помог австралийской команде выиграть «золото». Бронзовый призер Игр 1968 и 1976 гг. в командном первенстве в троеборье.

На открытии Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году Билл Ройкрофт был одним из восьми спортсменов, удостоенных чести пронести флаг Олимпиады На момент смерти он был старейшим олимпийцем страны. Его трое сыновей также стали спортсменами и участвовали в Олимпийских играх с отцом в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=70649803
 http://oa.anu.edu.au/obituary/roycroft-james-william-bill-13382

Солдаты Армии Австралии
Конники Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Конники на летних Олимпийских играх 1960 года
Конники на летних Олимпийских играх 1964 года
Конники на летних Олимпийских играх 1968 года
Конники на летних Олимпийских играх 1972 года
Конники на летних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1968 года